Pod Ypres () odbyły się cztery bitwy I wojny światowej:
 I bitwa pod Ypres (19 października – 22 listopada 1914)
 II bitwa pod Ypres (22 kwietnia – 25 maja 1915)
 III bitwa pod Ypres (31 lipca – 6 listopada 1917), znana także pod nazwą bitwa pod Passchendaele
 IV bitwa pod Ypres (9 kwietnia – 29 kwietnia 1918), znana także jako bitwa pod Ypres 1918 lub bitwa pod Lys